ARHGAP17 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 16-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 881 амінокислот, а молекулярна маса — 95 437.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів гтфаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані, клітинних контактах, щільних контактах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Активатори ГТФ-аз